Franciaország
Monze, település Aude megyében

 Zambia
Monze, város Zambiában